Svetovno prvenstvo v košarki 2006 se je odvijalo od 19. avgusta do 3. septembra 2006 na Japonskem.

Prvič je na prvenstvu sodelovalo 24 ekip (prej 16), med njimi prvič tudi Slovenija.

Sodelujoče države 

Nastop si je kot država gostiteljica avtomatično zagotovila Japonska.

Sodelovanje so si v kvalifikacijah ali na tekmovanjih prislužile tudi:
 Evropa - Grčija, Španija, Francija, Nemčija, Litva, Slovenija; prvih šest z Evropskega prvenstva v košarki 2005
 Amerika - Venezuela, Panama, ZDA, Brazilija, Argentina (avtomatično kot olimpijski prvak)
 Azija - Ljudska republika Kitajska, Libanon, Katar, Japonska (domačin)
 Afrika - Angola, Senegal, Nigerija
 Oceanija - Avstralija, Nova Zelandija

Na povabilo FIBe so sodelovale tudi Italija, Portoriko, Srbija in Črna gora in Turčija.

Skupine 

Na žrebu 15. januarja so bile določene tekmovalne skupine:

Predtekmovanje

Skupina A (Sendai)

Skupina B (Hirošima)

Skupina C (Hamamatsu)

Skupina D (Saporo) 

19. avgust 2006

20. avgust 2006

23. avgust 2006

24. avgust 2006

Zaključni del tekmovanja (Saitama)

Končni vrstni red

Zunanje povezave 
 FIBA World Championship 2006 Official Site 
 rtvslo.si

2006
2006 v športu
Športne prireditve na Japonskem